Csehország
 Sklené, település a Svitavyi járásban
 Sklené, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Sklené nad Oslavou, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Sklené, Malá Morava településrésze a Šumperki járásban
 Szlovákia
 Turócnémeti (1899-ig Szklenó, szlovákul Sklené), község a Zsolnai kerület Stubnyafürdői járásában